Piscivor je masožravý živočich, který se živí převážně rybami. Termín „piscivore“ vznikl složením latinských slov „Piscis“ pro rybu a „vorare“ znamenající pohltit. Odborným synonymem ke slovu piscivorní je rovněž z řečtiny odvozené ichthyofágní – jednoduše česky rybožravý. Příkladem piscivorního predátora je tučňák, štika, Volavka popelavá, Vydra říční.

Externí odkazy 
 

Potravové strategie